

Geografia

Regno Unito
 Newbury – città della contea del Berkshire

Stati Uniti d'America
 Newbury – città della Contea di Essex, Massachusetts
 Newbury – città della Contea di Merrimack, New Hampshire
 Newbury – comune dell'Ohio
 Newbury – città della Contea di Orange, Vermont
 Newburyport – comune del Massachusetts
 West Newbury – comune del Massachusetts